

Personen
 Alfred North Whitehead, een Brits-Amerikaans filosoof, natuurkundige en wiskundige
 John Whitehead, een Engelse ontdekkingsreiziger, natuuronderzoeker en verzamelaar van vogelsoorten.
 Gustav Whitehead, een Amerikaans luchtvaartpionier
 Robert Whitehead, Brits ingenieur

Aardrijkskunde
 Whitehead (Noord-Ierland), een plaats in Noord-Ierland

Krijgskunst
 Whiteheadtorpedo